Euctemon steht für:
 Euktemon, antiker griechischer Astronom
 Euctemon (Mondkrater)